Франческа Ск'явоне була чинною чемпіонкою, але знялась до початку турніру.

Анна Кароліна Шмідлова виграла титул, у фіналі перемігши Лару Арруабаррену з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Copa Colsanitas, одиночний розряд
2018